Vedetten bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Vedetten (Goodenough-Land), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland
 Vedetten (Thomas-Thomsen-Land), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland

Siehe auch:
 Vedette